Fekete mise, vallásos ceremónia, amely a katolikus misén alapul, de amelyet valamely gonosz szándékból (pl. átok) vagy a Sátánnak celebrálnak 
 Fekete mise (2015), Scott Cooper filmje